Марсе́ль Юсу́пов — имя и фамилия:
 Юсупов, Марсель Жалилевич (род. 1984) — российский спортсмен и общественный деятель.
 Юсупов, Марсель Харисович (род. 1969) — российский и башкирский политик и предприниматель, депутат.